Валерий Иванович Ломако (17 февраля 1940, Минск Белорусская ССР — 11 октября 2016, Курск) — советский и российский театральный актёр. Народный артист РСФСР (1987). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1989).

Биография 
Родился в Белоруссии, с началом Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Сталинград, а затем в одно из сел Сталинградской области, где жил дед будущего актёра. Играл в сельском школьном театре. После окончания школы поехал в Саратов. В 1957—1960 годах учился в театральной студии при Саратовском ТЮЗе (педагог — Юрий Киселёв), после окончания которой оставался в театре до 1964 года.

Один сезон работал в Русском драматическом театре Махачкалы. В 1965—1971 годах служил в Свердловском драматическом театре, а в 1971—1979 годах — в Волгоградском драматическом театре.

С 1979 года играл в Курском драматическом театре А. С. Пушкина. В качестве режиссёра воссоздал постановку «Усвятские шлемоносцы» по повести Евгения Носова по просьбе писателя и под его руководством. За более чем 50 лет на театральной сцене сыграл более ста ролей.

В 1991—2001 годах являлся председателем Курского отделения СТД Российской Федерации. В 1998—2001 годах — председатель Комитета по культуре в правительстве Курской области.

Награды и премии 
 Диплом I степени Министерства культуры СССР и Всероссийского театрального общества за роли Тетерева в «Мещанах» М. Горького и Кшиштофа в «Час пик» Е. Ставинского в спектаклях Волгоградского драматического театра.
 Заслуженный артист РСФСР (2.11.1976).
 Народный артист РСФСР (3.08.1987).
 Золотая медаль им. народного артиста СССР А. Д. Попова (1977) за исполнение роли Морозка в спектакле Волгоградского драматического театра «Разгром» А. Фадеева.
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского за исполнение роли Арбенина в спектакле «Маскарад» (1989).

Работы в театре

Саратовский ТЮЗ 
  — «Юность отцов» Б. Л. Горбатова — делегат из Питера
  — «Заводские ребята» И. С. Шура — рабочий
  — «Судьба барабанщика» А. П. Гайдара — 1-й чекист
  — «Два цвета» И. К. Кузнецова — Катя Шагалова
 «В поисках радости» В. Розова — Николай
 «В день свадьбы» В. Розова — Василий
 «Неравный бой» В. Розова — Слава
 «Иркутская история» А. Арбузова — Виктор
 «Мещане» М. Горького — Нил

 Курский драматический театр 

 «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Арбенин
 «Женитьба Белугина» А. Н. Островского — Белугин
 «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Войницкий
 «Лев зимой» Дж. Голдмена — Генри II
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Дудукин
 «Разгром» по А. А. Фадееву — Морозко
 «Усвятские шлемоносцы» Е. И. Носова — Касьян
 «Волки и овцы» А. Н. Островского — Беркутов
 «Не всё коту масленица» А. Н. Островского — Ахов
 «Отелло» У. Шекспира — Отелло
 «Стакан воды» Э. Скриба — Болингброк
 «Босиком по парку» Н. Саймона — Веласко
 «Час пик» Е. Ставиньского — Кшиштоф
 «Ромул Великий» Ф. Дюрренматта — Ромул
 «Филумена Мартурано» Э. де Филиппо — Сориано
 «Синие кони на красной траве» М. Шатрова — Ленин
 «Крёстный отец» по роману Марио Пьюзо — Вито Корлеоне

Примечания

Ссылки 
 Валерий Ломако: 50 лет на сцене // «Курск», общественно-политический еженедельник. 16.02.2010
 Театр больше чем жизнь // VIP Курск # 01-2015

Персоналии:Саратовский ТЮЗ
Персоналии:Свердловский государственный академический театр драмы
Персоналии:Курский драматический театр им. А.С. Пушкина